U 7 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 7, un submarino del Tipo U 5 de la Kaiserliche Marine construido en 1910 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta su hundimiento el 21 de enero de 1915.
 U 7 (1935), un submarino del Tipo IIB de la Kriegsmarine que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta que se perdió en un accidente el 18 de febrero de 1944.
 U 7 (S186), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1964 y vendido en 1965.